Västra Tjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra tjärnet, sjö i Falkenbergs kommun,  (1,7 ha)
Västra tjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
Västra tjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (8,97 ha)
Västra Tjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn